Salsifí, a menudo y erróneamente escrito y pronunciado salsifi,  puede referirse a varias plantas diferentes de la familia de las asteráceas:
 Uno de los nombres comunes de la especie Tragopogon; 
 Uno de los nombres comunes de la especie Catananche caerulea;
 Uno de los nombres comunes de la especie Scorzonera hispanica;
 Uno de los nombres comunes de la especie Scorzonera laciniata;
 Uno de los nombres comunes de la especie Tragopogon crocifolius;
 Uno de los nombres comunes de la especie Tragopogon porrifolius;
 Uno de los nombres comunes de la especie Tragopogon pratensis;
salsifí blanca/blanco: uno de los nombres comunes de la especie Scorzonera hispanica;
salsifí de color: uno de los nombres comunes de la especie Tragopogon crocifolius;
salsifí de España: uno de los nombres comunes de la especie Scorzonera hispanica;
salsifí negra/negro: uno de los nombres comunes de la especie Tragopogon porrifolius;
salsifí verdadero: uno de los nombres comunes de la especie Tragopogon pratensis.
También
 El nombre común de la planta Telfairia pedata, una cucurbitácea comestible de África.

Referencias